Fuego y poesía surgió en respuesta a una propuesta concreta hecha por la resistencia antifascista chilena en el exilio a Xulio Formoso en 1977 en función básicamente de recaudar fondos para las diferentes actividades y campañas políticas de denuncia contra la dictadura de Augusto Pinochet que se llevaban a cabo a nivel internacional y local en esos años. El álbum consta de dos partes claramente diferenciadas: La parte chilena, es decir la dedicada específicamente a Chile, en el lado A y la venezolana o más concretamente la andina en el lado B. Esta parte andina formó parte de un proyecto inconcluso que Formoso llamó genéricamente Cantigas Parameras y que comenzó y finalizó en el lado B de este LP. 

Cabe destacar la musicalización por vez primera de poemas de Jesús Rosas Marcano escritos especialmente para este disco al que más tarde el grupo Un solo pueblo haría importantes obras en diferentes álbumes emblemáticos. En ese año y el siguiente Rosas Marcano y Xulio Formoso hicieron varias presentaciones al alimón principalmente en ámbitos universitarios de la UCV con material de este disco.

El diseño gráfico y las pinturas fueron hechas para el álbum por José Campos Biscardi que las tituló “Xulio” y “Homenaje a Víctor Jara” respectivamente.

Canciones 
Lado A
 A Chile (Al partir) (Nicolás Guillén; Xulio Formoso)
 No se entregue compañero (J.Rosas Marcano; Xulio Formoso)
 Nadie me quita el canto (J.Rosas Marcano; Xulio Formoso)
 Pablo libro, Pablo pueblo (Xulio Formoso)
 Tarde de lluvia en Ñuñoa (Xulio Formoso)
 El quirquincho (Xulio Formoso)

Lado B

Cantigas Parameras 
 Frailejón y tabacote (Xulio Formoso)
 Mucubají (Xulio Formoso)
 Pico Humboldt (Xulio Formoso)
 De Timotes a Jajó (Xulio Formoso)
 San Rafael de Mucuchíes (Xulio Formoso)

Músicos 

 Abrahim Elkure: Cuatro
 Arturo Schubert: Guitarra de 12 cuerdas.
 Xulio Formoso: Guitarra folk, Bajo, Cuatro, Coros, Voz.

Créditos 
 Diseño gráfico y pinturas: José Campos Biscardi
 Grabación: Estudios Fidelis
 Ingeniero de grabación: Antonio González “Gonzalito”
 Edición y matrizaje: Francisco González
 Producción: Xulio Formoso

Álbumes de Venezuela de 1977
Álbumes de Xulio Formoso